Олисово — топоним в России.

Населённые пункты 
 Олисово — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Олисово — деревня в Партизанской волости Красногородского района Псковской области.
 Олисово — деревня в Болгатовской волости Опочецкого района Псковской области.
 Олисово — деревня в Краснопрудской волости Псковского района Псковской области.
 Олисово — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.
 Олисово — деревня в Бояриновской волости Себежского района Псковской области.
 Олисово — прежнее название деревни имени Дмитриева в городском округе Клин Московской области.

Озёра 
 Олисово — второе название озера Островно в Бояриновской волости Себежского района Псковской области.

См. также 
 Олесов
 Олесово
 Ольсово
 Пафнутий Олисов — иеродиакон Русской православной церкви и духовный писатель начала XVIII века.
 Олисова, Ольга Юрьевна (род. 1957 года) — российский учёный-дерматовенеролог, член-корреспондент РАН (2022).